Ray of Light – album di Madonna del 1998
 Ray of Light – singolo di Madonna del 1998
 Ray of Light – album di Michael Wong del 2002